Aur Cino (Vii Koto), een plaats in Indonesië
Aur Cino (Bathin III Ulu), een plaats in Indonesië